Morlans ist der Familienname folgender Personen:

 Emiliano Morlans (* 1952), spanischer Skilangläufer
 Leyre Morlans (* 1987), spanische Skirennläuferin